Tang (gereedschap)
 Tang-dynastie in China
 Tang (district), een district in China

Chinese achternamen:
 Tāng (achternaam)
 Táng (achternaam)
 Deng (achternaam) gespeld volgens de HK-romanisatie
 Tong (achternaam)